Metallus è un testo enciclopedico sul genere musicale dell'heavy metal scritto da Luca Signorelli, giornalista di Metal Hammer e pubblicato dalla Giunti Editore nel 2001. L'autore aveva scritto in precedenza le due guide musicali intitolate Heavy Metal: I Classici (Giunti, 1999) e Heavy Metal: I Moderni (Giunti, 1999) che furono pubblicate nella collana Atlanti Musicali Giunti curata da Riccardo Bertoncelli.

Il libro
Il libro presenta un gran numero di schede di gruppi musicali del genere (alcune prese dai libri precedenti) che hanno lo scopo di introdurre al lettore le biografie dei vari gruppi e di consigliare i vari album recensiti e valutati da Signorelli.

Il libro comincia con una lunga introduzione che parla dello sviluppo dell'heavy metal e lo introduce in un quadro storico partendo dai gruppi che hanno contribuito allo sviluppo del genere negli anni sessanta e settanta fino ai gruppi più recenti; il tutto viene fatto descrivendo le fasi storiche e tutti quanti i sottogeneri più importanti del mondo del Metal.

Al termine dell'introduzione comincia un elenco alfabetico di più di un centinaio di band scelte da Signorelli e redazione che tuttavia parlano più volte nel libro di una vasta quantità di gruppi che è rimasta fuori per motivi di spazio. I gruppi presenti nel libro fanno ovviamente parte di tutte le scene del genere: ci sono quindi gruppi heavy metal classico, thrash metal, death metal, black metal ecc. ma anche gruppi di stili sviluppatisi più recentemente come il nu metal, inoltre sono stati inseriti anche alcuni gruppi proto-metal e hard rock antecedenti all'esplosione della scena.

Luca Signorelli e la redazione hanno deciso di inserire nell'elenco del libro anche gruppi che non hanno mai avuto a che fare con l'heavy metal come ad esempio Änglagård, Motorpsycho e Porcupine Tree. Alla fine dell'elenco c'è un piccolo spazio dedicato al glossario del metal. Dopo il successo del libro è stato aperto un sito con lo stesso nome.

Tra le esclusioni fatte dai volumi precedenti sono sicuramente da menzionare Armored Saint, Dark Tranquillity, Mr. Big, Vanadium, Free, Bad Company e Thin Lizzy.

Elenco dei gruppi 

Abstrakt Algebra
Accept
AC/DC
Aerosmith
Don Airey
Alice Cooper
Amorphis
Anal Cunt
Anathema
Angel Witch
Änglagård
Annihilator
Anthrax
Anvil
Arch Enemy
Atheist
At the Gates
Bathory
Biohazard
Black Sabbath
Blind Guardian
Blue Cheer
Blue Murder
Blue Öyster Cult
Bolt Thrower
Bon Jovi
Boston
Breach
Brutal Truth
Burzum
B-Thong
Candlemass
Cannibal Corpse
Carcass
Cathedral
Celtic Frost
Cinderella
Corrosion of Conformity
Cradle Of Filth
Crisis
Crowbar
Cynic
Dammercide
Dark Angel
Darkthrone
Deadguy
Death
Death Angel
Death SS
Deep Purple
Def Leppard
Deftones
Deicide
Demon
Destruction
Diamond Head
Bruce Dickinson
Dictators
Dillinger Escape Plan
Dio
Dissection
Down
Downset
Dream Theater
Emperor
Entombed
Europe
Everon
Exciter
Exodus
Faith No More
Faster Pussycat
Fates Warning
Fear Factory
Fifth Angel
Forbidden
Gamma Ray
The Gathering
Giant
Girlschool
Golden Earring
Gotthard
Grand Funk Railroad
Great White
Grip Inc.
Guns N' Roses
Hanoi Rocks
Hawkwind
Helloween
Hypocrisy
Iced Earth
Immortal
Infectious Grooves
In Flames
Iron Maiden
Jane's Addiction
Journey
Judas Priest
King Diamond
King's X
Kiss
Korn
Kreator
Krokus
Kyuss
Labyrinth
L.A. Guns
Led Zeppelin
Living Colour
Machine Head
Magnum
Malice
Yngwie Malmsteen
Manilla Road
Manowar
Marduk
MC5
Megadeth
Mekong Delta
Mercyful Fate
Meshuggah
Metal Church
Metallica
Mindrot
Molly Hatchet
Monster Magnet
Montrose
Moonspell
Morbid Angel
Mötley Crüe
Motörhead
Motorpsycho
MSG
James Murphy
My Dying Bride
Nailbomb
Napalm Death
Nerve
Neurosis
Nevermore
New York Dolls
Nine Inch Nails
Nocturnus
Nuclear Assault
Ted Nugent
Obituary
Ozzy Osbourne
Overkill
Pain of Salvation
Pantera
Paradise Lost
Poison
Porcupine Tree
Possessed
Praying Mantis
Prong
Queensrÿche
Rage
Rage Against the Machine
Rainbow
Rammstein
Ratt
Raven
Rhapsody
Riot
David Lee Roth
Running Wild
Rush
Sabbat
Sacred Reich
Samael
Samson
Sanctuary
Satyricon
Savatage
Saxon
Scorpions
Sepultura
Sieges Even
Six Feet Under
Skid Row
Skyclad
Slayer
Slipknot
S.O.D.
Sodom
Soilwork
Soulfly
Spiritual Beggars
Steppenwolf
Strapping Young Lad
Stuck Mojo
Tank
Tesla
Testament
The 3rd And The Mortal
Tiamat
Tool
Touch
Trouble
Twisted Sisters
Tygers of Pan Tang
UFO
Ulver
Uriah Heep
Steve Vai
Van Halen
Venom
Vicious Rumors
Virgin Steele
Voivod
Voodoocult
Warrant
W.A.S.P.
White Lion
Whitesnake
Zodiac Mindwarp

Note

Voci correlate 
Heavy metal
Giunti Editore
HM: Il grande libro dell'heavy metal

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale nato in seguito al libro
 

Giunti Editore
Enciclopedie in italiano
Enciclopedie della musica
Heavy metal